Slovo spina má více významů:

 Spina (archeologická lokalita), etruský přístav v Jaderském moři
 synonymum pro trn (botanika)
 synonymum pro trn (kostra) 
 Spina (kopec), vrchol na okraji Vsetínských vrchů v obci Valašská Bystřice v její části Hory

Spina může znamenat také příjmení:

 Franz Spina – československý politik
 Giuseppe Spina – italský kardinál

Externí odkazy